Quinke ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Quinke (1905–1942), deutsches NS-Opfer
 Sibyl Quinke (* 1952), deutsche Autorin

Siehe auch:

 Quincke